Gabriela hace referencia a varios artículos:

Cine 
 Gabriela (película de 1942), checoslovaca, de Miroslav Josef Krnanský;
 Gabriela (película de 1950), alemana, de Géza von Cziffra;
 Gabriela (película de 1971), filipina, de Ding M. De Jesus;
 Gabriela (película de 1983) (Cravo e Canela), brasileña de Bruno Barreto basada en la novela Gabriela, clavo y canela de Jorge Amado;
 Gabriela (película de 1989), filipina, de Tata Esteban;
 Gabriela (película de 2001), estadounidense de Vincent Jay Miller;

Música 
 Gabriela Parodi, artista argentina de rock;

Personas 
 Gabriela Toscano, actriz uruguaya.
 Gabriela Ramírez, política venezolana.

Telenovelas 
 Gabriela (telenovela de 1960), mexicana, producida por Telesistema Mexicano (hoy Televisa);
 Gabriela (telenovela de 1961), brasileña, basada en la novela Gabriela, clavo y canela de Jorge Amado y producida por Rede Tupi;
 Gabriela (telenovela de 1964), mexicana. Segunda versión de la homónima de 1960 de 
 Gabriela (telenovela de 1973), venezolana. Producida por CVTV hoy Venezolana de Televisión;
 Gabriela (telenovela de 1975), brasileña. Segunda versión de la homónima de 1961 y producida por Rede Globo;
 Gabriela (telenovela de 1977), colombo-venezolana, producida por -la entonces programadora- Caracol Televisión y RCTV;
 Gabriela (telenovela de 1998), peruana, de Panamericana Televisión;
 Gabriela, giros del destino (2009) colombiana, de Caracol Televisión;
 Gabriela (telenovela de 2012), brasileña. Segunda versión de la homónima de 1975 de Rede Globo.

Nombres femeninos